Ea, Eä og EA har flere betydninger:
 Ea (gud) – gud for visdom og vand i babylonisk-assyrisk mytologi
 Ea (pigenavn) – et dansk pigenavn
 Eä – i J.R.R. Tolkiens univers navnet på den skabte verden
 Litra EA – betegnelsen for en serie elektriske lokomotiver ved DSB
 Electronic Arts – en Computerspilsudvikler, der ofte forkortes EA